Бремон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бремон, Ирина Леонидовна (до замужества Курьянович; род. 1984) — белорусская теннисистка, выступающая за Францию.
 Бремон, Мари (1886—2001) — французская долгожительница.
 Фамоз-Бремон, Анн-Мари (род. 1944) — французская горнолыжница, выступавшая в слаломе, гигантском слаломе, скоростном спуске и комбинации.